Mieczysław Janowski (1894–1940) – polski podpułkownik, ofiara zbrodni katyńskiej
 Mieczysław Janowski (1935–2021) – polski aktor teatralny i filmowy
 Mieczysław Janowski (ur. 1947) – polski polityk, samorządowiec i inżynier
 Mieczysław Janowski – polski architekt, dr hab.